Лафайет може да се отнася за:

 Хора
 Маркиз дьо Лафайет – френски политически и военен деец (1757–1834), участник в 3 революции.

 Градове в САЩ
 Лафайет (Луизиана)
 Лафайет (Индиана)
 Лафайет (Колорадо)
 Лафайет (Калифорния)

 Окръзи в САЩ
 Лафайет (окръг, Арканзас)
 Лафайет (окръг, Мисисипи)
 Лафайет (окръг, Мисури)
 Лафайет (окръг, Уисконсин)
 Лафайет (окръг, Флорида)

 Други обекти
 Галери Лафайет – универсален магазин в Париж.